Steier ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Steier (* 1972), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Axel Steier (* 1975), deutscher Mitbegründer, Vorsitzender und Sprecher von Mission Lifeline
 Gerhard Steier (* 1956), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat
 Harry Steier (1878–1936), deutscher Opernsänger
 Lydia  Steier (* 1978), US-amerikanische Regisseurin 
 Matthias Steier (* 1959), deutscher Maler, Grafiker und Zeichner
 Ulrich Steier (* 1964), deutscher Konzertgitarrist

Fiktive Personen:

 Frank Steier, Frankfurter Kriminalhauptkommissar der Krimireihe Tatort, siehe Steier und Mey

Siehe auch:
 Staier
 Steyer
 Steyr